Okręty US Navy o nazwie USS „Abraham Lincoln”, pochodzącej od Abrahama Lincolna:
 Pierwszy „Abraham Lincoln” (SSBN-602) był balistycznym okrętem podwodnym przyjętym do służby w 1961.
 Drugi „Abraham Lincoln” (CVN-72) jest lotniskowcem przyjętym do służby w 1989.

Nazwę USS „Abraham Lincoln” noszą także fikcyjne okręty:
 Fregata o tej nazwie została zatopiona przez „Nautiliusa” kapitana Nemo w powieści Jules’a Verne’a Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
 W operze Pucciniego Madame Butterfly okręt B.F. Pinkertona nosi także nazwę „Lincoln”
 Lotniskowiec w powieści Patricka Robinsona Nimitz class

Abraham Lincoln